La Coppa di Lega 2013-2014 si è svolta dal 4 ottobre 2013 al 1º febbraio 2014: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club greche e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Regolamento
La competizione vede le 12 squadre provenienti dalla Volley League divise in tre gironi da 4 squadre ciascuno, al termine dei quali le prime classificate e la migliore seconda dei quattro gironi accedono alla Final Four, dove si incrociano in semifinale, con le vincitrici che si affrontano nella finale in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Fase a gironi

Gruppo A

Risultati

Classifica

Gruppo B

Risultati

Classifica

Gruppo C

Risultati

Classifica

Fase finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
Coppa di Lega (pallavolo, Grecia)